Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2017/18 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2017/18 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2017/18 (Männer)